Duração (música) - quantidade de tempo na música / tempo de produção do som
 Duração (Bergson) - na filosofia de Henri Bergson

Desambiguação